Ралли Сан-Ремо 1974 года (официально Rallye Sanremo 1974) — четвёртый этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший со 2 по 5 октября. Это 12-й Ралли Сан-Ремо в истории и 2-ой в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 416 км. На старт вышло 106 экипажей и 54 добралось до финиша соревнований.

Свою первую победу в рамках чемпионата мира одержал действующий чемпион Европы итальянец Сандро Мунари на дебютировавшей в мировом первенстве модели Lancia Stratos HF. Первый и единственный подиум в карьере завоевали Джулио Бизулли и Альфредо Фаньола. На Ралли Сан-Ремо принимали участие практически только гонщики из Италии, за исключением кенийца Шекхары Мехты, финнов Маркку Алена и Симо Лампинена и некоторых других пилотов. 

Lancia одержала первую победу в чемпионате мира, а Opel впервые приехала на пьедестал почёта. Стоит отметить, что в первой десятке по итогам этапа оказались пилоты на трёх разных моделях компании Lancia: Stratos, Beta и Fulvia.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году